Pustodol Orehovički je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bedekovčina, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 347 stanovnika te 94 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Bedekovčina